Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP був створений у 1949 році Міжнародною мотоциклетною федерацією (FIM), і є найстарішимим Чемпіонатом світу у мотоспорті. Клас 50сс був введений у 1962 році, через 13 років після проведення першого чемпіонату. Назва класу відноситься до максимально дозволеного робочого об'єму двигуна мотоциклу, який може брати участь у змаганнях в цьому класі. У 1984 році 50сс був замінений на 80сс. Остаточно класи 50сс/80сс припинили своє існування у 1989 році.

Чемпіони

В розрізі сезонів

Примітки 

MotoGP